Партизан може бити:
 Партизан – припадник нерегуларне војне силе
 Југословенско спортско друштво Партизан, Београд
 Фудбалски клуб Партизан
 Кошаркашки клуб Партизан
 Ватерполо клуб Партизан
 Веслачки клуб Партизан
 Рукометни клуб Партизан
 Одбојкашки клуб Партизан
 Атлетски клуб Партизан
 Карате клуб Партизан
 Тениски клуб Партизан
 Пливачки клуб Партизан 
 Џудо клуб Партизан
 Пливачки клуб Партизан
 Бициклистички клуб Партизан
 Хокејашки клуб Партизан 
 Рвачки клуб Партизан
 Стонотенисерски клуб Партизан
 Рагби клуб Партизан
 ФК Партизан (вишезначна одредница)
 НК Партизан (вишезначна одредница)
 РК Партизан, Бјеловар – бивши назив за РК Бјеловар, Бјеловар
 Први партизан – фабрика муниције

Види још 
 Партизани (вишезначна одредница)